Irisch-Republikanische Armee oder englisch Irish Republican Army steht für:

 Irish Republican Army (1919–1922), auch Original oder Old IRA genannt
 Irish Republican Army (1922–1969), von 1922 bis 1923 auch Anti Treaty IRA oder Irregulars genannt
 sogenannte Official Irish Republican Army, ab 1969
 sogenannte Provisional Irish Republican Army, Gründung 1969
 sogenannte Continuity Irish Republican Army, Gründung 1986
 sogenannte Real Irish Republican Army, seit 2012 New Irish Republican Army, Gründung 1997

Siehe auch:
 Geschichte der Irisch-Republikanischen Armee, eine Übersicht der IRA-Organisationen
 IRA (Begriffsklärung)
 Óglaigh na hÉireann (Begriffsklärung)
 Irischer Unabhängigkeitskrieg (1919–1921)
 Irischer Bürgerkrieg (1922–1923)
 Nordirlandkonflikt (1969–1998)